Achenbach (Breidenbach), een plaats in de Duitse gemeente Breidenbach, Hessen

Personen met de achternaam Achenbach
 Andreas Achenbach (1815-1910), Duits schilder
 Benno von Achenbach (1861-1936) grondlegger van de regels van de mensport
 Ernst Achenbach (1909–1991), Duits politicus voor de FDP
 Max Alvary (1856-1898), van geboorte Maximilian Achenbach, Duits tenor
 Oswald Achenbach (1827-1905), Duits schilder